Мем может означать:
 Мем () — в меметике единица культурной информации, распространяемая от одного человека к другому посредством имитации, научения и др.
 Интернет-мем — явление спонтанного распространения какой-либо фразы, медиафайла или иной информации в интернет-среде, также сама эта информация или фраза.
 Мем (מ, в конце слова — ם) — тринадцатая буква еврейского и финикийского алфавита. В иврите обозначает звук [м].
 Мем, Жан-Жак де (1640—1688) — французский юрист, президент Парижского парламента, член Французской академии.